В математике характеристический многочлен может означать:
 характеристический многочлен матрицы
 характеристический многочлен линейной рекуррентной последовательности
 характеристический многочлен обыкновенного дифференциального уравнения. Получается после замены .

Многочлены